

Lokalizacje

Niemcy 
 Großer Waldstein – góra w Smreczanach

Osoby 
 Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein (Wallenstein) – wódz i polityk z okresu wojny trzydziestoletniej
 Johann Friedrich von Waldstein – arcybiskup metropolita praski i prymas Czech
 Karl Ernst von Waldstein – austriacki dyplomata i polityk
 Mariana Waldstein, markiza de Santa Cruz – arystokratka

Inne 
 Waldstein – ród

Zobacz też 
 Waldenstein